Chorotega (geslacht), geslacht van vliesvleugeligen
 Chorotega (volk), volk in Midden-Amerika
 Chorotega (taal), taal van het bovengenoemde volk